Grétar Rafn Steinsson (Siglufjörður, 9 januari 1982) is een IJslandse voormalig voetballer. Hij speelde onder meer twee jaar bij AZ, vier jaar bij het Engelse Bolton Wanderers en één seizoen bij het Turkse Kayserispor. Na zijn actieve loopbaan bleef hij actief in de voetbalwereld als technisch directeur van Fleetwood Town FC.

Steinsson was in de zomer van 2005 de grote onbekende op de Alkmaarderhout. De IJslandse rechtsback, overgekomen van het Zwitserse Young Boys Bern, moest bij het AZ van Louis van Gaal de naar Villarreal vertrokken Jan Kromkamp doen vergeten en mocht na een maand voor het eerst in de basis beginnen als vervanger voor Kew Jaliens in de met 5-3 verloren Europese wedstrijd tegen Krylia Sovetov Samara. In het daaropvolgende seizoen werd hij van vaste waarde voor AZ als rechtsback, waardoor Kew Jaliens in het centrum ging spelen. Op 15 januari 2008 zijn AZ en Bolton Wanderers tot een overeenkomst over de transfer van Steinsson gekomen. Naar verluidt heeft Bolton met ruim vier miljoen euro zijn contract afgekocht. Na de seizoenen in Engeland is Bolton Wanderers tot een overeenkomst gekomen over de transfer van Steinsson. Steinsson tekende voor twee jaar bij Kayserispor.

Erelijst 
 Landstitel: ÍA Akranes (2001)
 Nationale beker: ÍA Akranes (2000, 2003)
 IJslandse League Cup: ÍA Akranes (2003)

Carrière

Zie ook 
 Lijst van spelers van AZ

Steinsson, Gretar